Czwarty król – amerykański film z 1985 roku
 Czwarty król – włosko-francuski film z 1997 roku